Парковское сельское поселение — муниципальное образование в Тихорецком районе Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Парковский сельский округ.

Административный центр — посёлок Парковый.

География 
Рельеф равнинный, изредка пересечённый неглубокими балками. На территории поселения берут начало балки Атамановка, Козловка, Крутенькая и река Тихонькая.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 10 населённых пунктов:

История 
В мае 2019 года к Парковскому сельскому поселению было присоединено упразднённое Крутое сельское поселение, в результате чего территория сельского поселения стала совпадать с территорией соответствующей административно-территориальной единицы — Парковского сельского округа (кроме хутора Атаманка, входящего в Юго-Северное сельское поселение).

См.также 
 Административно-территориальное деление Краснодарского края
 Парковский сельский округ

Примечания

Ссылки 
 Поселения Тихорецкого района

Муниципальные образования Тихорецкого района
Сельские поселения Краснодарского края